Dmitrij Nikołajewicz Zernow (ros. Дмитрий Николаевич Зернов, ur. 26 października 1843 w Moskwie, zm. 13 marca 1917) – rosyjski lekarz, neuroanatom, profesor anatomii na Uniwersytecie Moskiewskim. W 1889 roku skonstruował pierwszy instrument stereotaktyczny do operacji neurochirurgicznych.

Prace 
 Об истинном гермафродитизме у высших животных (М., 1874)
 Индивидуальные типы мозговых извилин у человека (М., 1877)
 О пределах индивидуальных и племенных видоизменений типических бороздок и извилин мозга (М., 1883)
 Об атавизме микроцефалов (М., 1883; 2-е изд., 1885)
 Сочленение костей (синдесмология) (М., 1885)
 Об анатомических особенностях мозга интеллигентных людей (М., 1887)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Rosyjscy neuroanatomowie
Urodzeni w 1843
Zmarli w 1917